AFP — сокращение, которое может означать:

 Adaptive Fodder Production
 Agence France-Presse — французское информационное агентство.
 Apostal Fiery PhoeniX
 Apple Filing Protocol — сетевой протокол Mac OS.
 Альфа-фетопротеин